Александр Шевцов:
 Шевцов, Александр Григорьевич (1918—1988) — советский военачальник, генерал-полковник, 1-й заместитель Главнокомандующего РВСН СССР (1966—76).
 Шевцов, Александр Иванович (1914—1993) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Шевцов, Александр Михайлович (1914—1938) — русский советский поэт.
 Шевцов, Александр Прохорович (1853—1918) — военный деятель Российской империи, генерал от инфантерии РИА (1908).
 Шевцов, Александр Степанович (1906—1985) — советский писатель.
 Шевцов, Александр Трифонович (1911—1980) — советский футболист, тренер.